Північний фронт (Російська імперія) — загальновійськове оперативно-стратегічне об'єднання (фронт) російської імператорської армії на Східноєвропейському театрі воєнних дій Першої світової війни (1915–1918).
 Північний фронт (Громадянська війна в Росії) — оперативно-стратегічне об'єднання (фронт) Червоної армії на півночі Радянської Росії в ході Громадянської війни (1918–1919).
 Північний фронт (Військо Польське, 1920) — загальновійськове оперативно-стратегічне об'єднання (Війська Польського) під час Польсько-радянської війни 1920.
 Північний фронт (Військо Польське, 1939) — загальновійськове оперативно-стратегічне об'єднання (Війська Польського) під час Вересневої кампанії 1939.
 Північний фронт (Друга світова війна) — оперативно-стратегічне об'єднання радянських військ, що діяв на північному фланзі німецько-радянської війни в період з 24 червня до 26 серпня 1941.
 Північний фронт ППО — оперативно-стратегічне об'єднання військ ППО у складі Червоної армії під час німецько-радянської війни з 29 червня до 24 грудня 1944.

Див. також 
 Східний фронт (значення)
 Кавказький фронт (значення)
 Південний фронт (значення)
 Південно-Західний фронт (значення)
 Північно-Західний фронт (значення)
 Західний фронт (значення)

Фронти та групи армій